Teratodon (Тератодон — „чудовишни зуб”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрлог племена Teratodontini унутар изумрле потпородице Teratodontinae и изумрле породице Teratodontidae, који је у периоду раног миоцена настањивао подручје Африке.

Етимологија назива

Опис 
Врста Teratodon spekei је достизала величину црвене лисице.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Teratodon.

Временска распрострањенст рода Teratodon унутар породице Teratodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Teratodontidae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Африке